Корабльо́в () — російське прізвище. Жіноча форма —Корабльова. Утворене від корабель.

Відомі носії 
 Корабльов Андрій Віталійович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корабльов Василь Миколайович — філолог-славіст, журналіст, мемуарист.
 Корабльов Віктор Миколайович ( 1982) — російський борець греко-римського стилю, чемпіон Європи.
 Корабльов Іван Михайлович — працівник НКВС, причетний до загибелі тисяч людей під час Вінницьких розстрілів.
 Корабльов Костянтин Іванович — сержант РА, Герой Радянського Союзу.